Vaudricourt kan syfta på:
 Vaudricourt, Pas-de-Calais
 Vaudricourt, Somme